40-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Москве с 16 по 8 июля 1971 года. Четыре сильнейших спортсмена из спартакиадного турнира на приз Спорткомитета СССР разыграли чемпионат страны.

Медалисты

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Спорт в России в 1971 году
Июль 1971 года
Соревнования по борьбе в Москве
1971 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1971 году